Le tournoi de tennis d'Auckland 2007 s'est déroulé du 8 au 14 janvier.

Faits marquants 
 L'Espagnol David Ferrer remporte le tournoi face à Tommy Robredo. Il remporte ainsi son  ATP.
 En double, Jeff Coetzee et Rogier Wassen s'imposent face à Simon Aspelin et Chris Haggard.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2007 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2007
ATP 2007
Sport en Nouvelle-Zélande en 2007
Tennis en janvier 2007